Romia kan syfta på följande platser:

Eritrea 

 Romia (ö i Eritrea),

Grekland 

 Romiá, ort, Epirus, Nomós Prevézis, 

Robotskapade Eritreaförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar